Александр Батурин:
 Батурин, Александр Андрианович (1909—1981) — советский шахматный композитор; международный арбитр, заслуженный тренер РСФСР.
 Батурин, Александр Герасимович (1915—1985) — Герой Советского Союза.
 Батурин, Александр Иосифович (1904—1983) — советский оперный певец.